

Presentación previa 
El checo Jiří Veselý fue el campeón defensor, pero decidió no participar en esta edición.

El ruso Andrey Kuznetsov ganó el título, derrotando al eslovaco Miloslav Mečíř Jr. en la final, 2–6, 6–3, 6–0.

Cabezas de serie 

  Radek Štěpánek (Cuartos de final)
  Stéphane Robert (Cuartos de final)
  Pere Riba (Primera ronda
  Blaž Rola (Semifinales)

  Andreas Haider-Maurer ''(Semifinales)
  Jan Hájek ''(Primera ronda)
  Damir Džumhur ''(Segunda ronda)
  '''Andrey Kuznetsov (Campeón)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Ostrava 2014